Akkuş (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Akkuş (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akkuş